Night – utwór angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus, będący tłumaczeniem dwóch renesansowych włoskich epigramatów. Czterowiersze te stanowią zapis poetyckiego dialogu Giovanniego Strozziego i Michała Anioła Buonarrotiego. Pierwszy tetrastych Sopra La Notte del Buonarroto Strozziego jest zainspirowany rzeźbą Michelangela:

Drugi czterowiersz jest odpowiedzią Michała Anioła na kwartynę Strozziego:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889